Се́льцы — село в Рыбновском районе Рязанской области России. Центр Селецкого сельского поселения.

Расположение 
Расположено на левом берегу реки Оки, в Мещёре, в непосредственной близости от областного центра — города Рязань, до которого по прямой 35 км.

Население

История 
В письменных источниках XVII века Сельцы именовались дворцовой Селецкой рыболовской слободой. По окладным книгам 1676 года в Сельцах было 12 дворов монастырских и 20 рыболовских. В 1762 году встречается известие о построении в этом селе «новой церкви». В 1873 году была освящена каменная Покровская церковь с приделами Петропавловским и Космодамианским.

В XIX — начале XX века село входило в состав Кузьминской волости Рязанского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 503 двора.

С 1929 года село являлось центром Селецкого сельсовета Рыбновского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Селецкого сельского поселения.

Военная история 
В годы Первой мировой войны в окрестностях Сельцов начали размещаться учебные военные лагеря для новобранцев.

В 1943 году в Сельцах располагался штаб Зыгмунта Берлинга, командира 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, которая проходила там формирование. Позже, в 1943 году здесь была сформирована румынская дивизия добровольцев имени Тудора Владимиреску. Ею командывал Николае Камбря. В 1944 году в Сельцах была сформирована и 3-я польская пехотная дивизия имени Ромуальда Траугутта.

В лесном массиве, рядом с территорией, имеется братское захоронение поляков, погибших по разным причинам во время создания в Сельцах их воинских подразделений.
В октябре 2020 года силами польского военно-исторического общества «Курск» и по согласованию с Министерством обороны РФ, передавшего объект в долгосрочную аренду, начато восстановление исторического здания штаба с целью организации в дальнейшем музейно-просветительской деятельности.

Ныне в окрестностях села располагается учебный центр РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Рыбновского района